Kazimierz Piotrowski (1855–1922) – wydawca, publicysta, adwokat
 Kazimierz Piotrowski (1873–1897) – botanik
 Kazimierz Piotrowski (1890–1962) – kapitan lekarz Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości, wspinacz, lotnik, recenzent teatralny
 Kazimierz Piotrowski ps. „Bohsin” (ur. 1891) – leśnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Piotrowski (ur. 1891) – oficer marynarki handlowej, burmistrz Ostrołęki (1927–1930), wiceprezydent Białegostoku (1934–1939)
 Kazimierz Piotrowski (ur. 1925) – rolnik i polityk, poseł na Sejm PRL VI kadencji
 Kazimierz Piotrowski (ur. 1929) – pułkownik, dyrektor Biura „C” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL
 Kazimierz Piotrowski (ur. 1940) – elektronik, alpinista i grotołaz

Przypisy